Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1991 was de 4e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 4 mei tot en met 19 mei 1991 in Paraguay werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1991, dat van 16 augustus tot en met 31 augustus in Italië wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Uruguay en Argentinië.

Stadion(s)
De wedstrijden werden gespeeld in Asunción.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 1991
Voetbal in Paraguay
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Paraguay